Мауро - (настоящее имя Mauro Spessot) - немецкий певец, работавший в стиле итало-диско. Продюсировал певца Клауса Шмидта.

Во второй половине 80-х выпустил несколько ставших популярными танцевальных композиций - «Lady Africa», «Ole Ole» и главный хит - «Buona Sera Ciao Ciao», выпущенная в 1987 году, композиция обрела большую популярность в Европе и в СССР.

Стал известным после песни «Buona Sera Ciao Ciao» в конце 80-х годов.

Биография 
В середине 80-х годов он выступил в качестве исполнителя нескольких танцевальных песен, таких как "Lady Africa", "Ole Ole". А его песня "Buona Sera Ciao Ciao", выпущенная в 1987 году продюсером Клаусом Шмидтом, обрела большую популярность и на родине и за рубежом.

Сейчас Мауро применяет свои таланты в немного другой области искусства - кулинарии. Он владеет рестораном "La Vigna".

Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Германии
Певцы и певицы XXI века
Музыканты, известные под псевдонимами
Музыканты XXI века
Музыканты XX века
Музыканты Германии